VM i badminton 2019 var det 25. VM i badminton afholdt af Badminton World Federation. Mesterskabet blev afviklet i Sankt Jakobshalle i Basel, Schweiz i perioden 19. - 25. august 2019. Schweiz var VM-værtsland for anden gang, men det var første gang, at mesterskabet spilledes i Basel.

Medaljevindere

Medaljetabel

Resultater

Herresingle 

Herresinglemesterskabet havde deltagelse af 64 spillere.

Damesingle 

Damesinglemesterskabet havde deltagelse af 48 spillere.

Herredouble 

Herredoublemesterskabet havde deltagelse af 48 par.

Damedouble 

Damedoublemesterskabet har deltagelse af 48 par.

Mixed double 

Mixed double-mesterskabet har deltagelse af 48 par.

Se også 
 Sudirman Cup 2019

Kilder 
 Basel 2019  
 Tournamentsoftware - TOTAL BWF World Championships 2019

Noter 

Badminton i 2019
2019
Sport i Basel